Löffelbein ist der Familienname folgender Personen:

Jonathan Löffelbein (* 1991), deutscher Autor
Kai Löffelbein (* 1981), deutscher Fotojournalist und Dokumentarfotograf
 Klaus Löffelbein (* 1972), deutscher Jurist